Battaglia di Romagnano – battaglia combattuta il 30 aprile 1524 nel corso della Quarta guerra d'Italia 
 Battaglia di Romagnano – scontro avvenuto il 16 marzo 1945 fra i partigiani della Repubblica della Valsesia ed i nazifascisti